El topónimo Jándula puede referirse a:

 Jándula (afluente del Guadalquivir), en las provincias de Jaén y Ciudad Real;
 Jándula (afluente del Tajo), en la provincia de Guadalajara;
 Embalse del Jándula, embalse en el río Jándula, en la provincia de Jaén, España.